Monterosso (Italienisch für Roter Berg) steht für:
 Monterosso al Mare, eines der Dörfer der Cinque Terre und eine Gemeinde in der Region Ligurien, Italien
 Monterosso Almo, eine Gemeinde auf der Insel und in der Region Sizilien, Italien
 Monterosso Calabro, Gemeinde in Kalabrien, Italien
 Monterosso Grana, eine Gemeinde in der Region Piemont, Italien

Monterosso ist der Familienname folgender Personen:
 Francesco Monterosso (* 1991), australischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Monte Rosso
 Monterroso